Marcus Forsberg (né le  à Södertälje en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Joueur de petit gabarit, il évolue depuis le début de sa carrière professionnelle dans les ligues de division 2 et 3. Il a joué quelques années en Amérique du Nord, remportant la Southern Professional Hockey League en 2006. Depuis la saison 2007-2008, il évolue en division 2 dans son pays natal, la Suède.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 ||Södertälje SK ||J20 Superelit ||38 ||16 ||18 ||34 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 ||Södertälje SK ||Allsvenskan ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Sting de Saint-Louis ||NAHL ||3 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 ||Buccaneers de Des Moines ||USHL ||5 ||1 ||0 ||1 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Södertälje SK ||J20 Superelit ||6 ||1 ||2 ||3 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 ||Södertälje SK ||Allsvenskan ||7 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Södertälje SK ||Superallsvenskan ||14 ||2 ||0 ||2 ||4 ||10 ||1 ||1 ||2 ||2
|- 
|rowspan=2|2001-2002 ||Almtuna IS ||Allsvenskan ||45 ||10 ||4 ||14 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Södertälje SK ||Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||Jackals d'Elmira ||UHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2002-2003 ||Saints de San Angelo ||LCH ||3 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|Buzzards d'El Paso ||LCH ||43 ||9 ||8 ||17 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Rögle BK ||Allsvenskan ||46 ||2 ||7 ||9 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Ice Bears de Knoxville ||SPHL ||43 ||24 ||11 ||35 ||86 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 ||Ice Bears de Knoxville ||SPHL ||53 ||23 ||16 ||39 ||87 ||8 ||2 ||1 ||3 ||4
|- 
|2006-2007 ||Ice Bears de Knoxville ||SPHL ||51 ||10 ||10 ||20 ||52 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2007-2008 ||Huddinge IK ||Allsvenskan ||44 ||3 ||4 ||7 ||76 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2

Trophées et honneurs personnels
2006 : remporta le championnat de la Southern Professional Hockey League avec les Ice Bears de Knoxville

Notes et références

Voir aussi

Naissance en avril 1981
Naissance à Södertälje
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Saints de San Angelo
Joueur des Buzzards d'El Paso
Joueur des Ice Bears de Knoxville
Joueur du Södertälje SK
Joueur du Rögle BK
Joueur du Huddinge IK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Almtuna IS